En videooptager er et apparat, som kan optage videosekvenser på eller i et medium. Mediet kan f.eks. være magnetbånd, videodisk, harddisk, flash-lager og DVD.

En videooptager kan være personlig og hedder så populært personlig videooptager (PVR, eng. Personal Video Recorder).

Videooptagere omfatter mange specialiserede apparatgrupper:
 Analog videooptager
 Digital videooptager
 Video-kassette-optager – blandet analog (f.eks. Hi8, VHS) og digital (f.eks. Hi8, Digital8)

Langt de fleste videooptagere rettet mod husstanden, kan have indbygget tv-tuner. Fordelen ved det er, at man via en evt. indbygget timer, let kan programmere optagelse af programmer fra modtagne kanaler.

Videooptagere kan også fås som bærbare – og en del videokameraer kan også fungere som videooptagere. Herudover får videooptagere også tilnavnet "HD" for high definition når de har mulighed for videooptagelse af højopløseligt video.

Videooptagere kan evt. styres via en fjernbetjening der gør det muligt at navigere rundt i menuer på TV-skærmen. Kun enkelte maskiner herunder SONY's leveres p.t. med dansk menu.

Videooptagere findes i mange fabrikater og udgaver, lige fra de billige modeller, der kan være støjende, ustabile og/eller mangle en eller flere af ovenstående faciliteter, til de noget dyrere maskiner, hvor man betaler for kvalitet og funktionalitet. Hvad den enkelte maskine præcis kan vil (mere eller mindre) fremgå af specifikationerne, der oplyses af forhandleren. 

Den første professionelle videooptager kom fra Ampex

Film- og videoteknologi
Medieafspillere